Michael Fritz Schumacher, Duits acteur
Michael Schumacher, voormalig Duits autocoureur 
Michael Schumacher (danser), Amerikaans choreograaf